De Europese kampioenschappen mountainbike 2007 waren de zeventiende editie van de Europese titelstrijd en werden van donderdag 12 juli tot en met zondag 15 juli 2007 in Cappadocië (Turkije) gehouden. Het toernooi begon met de teamestafette, gevolgd door de crosscountry-race voor junioren (vrijdag), de beloften (zaterdag) en de eliterenners (zondag). De andere MTB-disciplines – Marathon, Trials, Four Cross en Downhill – maakten geen onderdeel uit van de Europese titelstrijd, zoals in 2003 en 2004.

Programma

Resultaten

Mannen

Junioren (U21)

Beloften (U23)

Senioren (Elite)

Vrouwen

Junioren (U21)

Beloften (U23)

Senioren (Elite)

Teamestafette 
4x6.5 km

Medaillespiegel 

2007
Europese kampioenschappen
Wielerwedstrijd in Turkije
Mountainbike
Sport in Oost-Anatolië